Un chaval es una persona de pocos años, un niño o un adolescente. 

 José Manuel Montorio Gonzalvo, guerrillero español del maquis, conocido como Chaval.
 Marc Parrot, cantautor español, conocido como El chaval de la peca.